True Love (Coldplay), een nummer van Coldplay uit 2014
 True love (Cole Porter), een nummer van Cole Porter uit 1956, gecoverd door meerdere artiesten
 True love (album), een album van Sandra en Andres uit 1973